HMS Dragon ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Royal Navy británica.

  fue una fragata botada en 1647, reconstruida en 1690 y en 1707, y que naufragó en 1711.
 HMS Dragon fue el nombre con el que fue rebautizado en 1715 el navío de línea de 50 cañones botado en 1711 , que fue desguazado en 1733.
  fue un navío de línea de 60 cañones botado en 1736, y echado a pique en 1757 como rompeolas.
  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1760 y vendido en 1784. Luchó en la Guerra de los Siete Años, estuvo presente en la escuadra que bajo el mando de Sir George Pocock capturó La Habana en 1762.
  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1798 en Rotherhithe. Fue modernizado en 1814, permaneció activo hasta 1815. Fue desguazado en 1850.
  fue una balandra de hélice de 6 cañones botada en 1878 y vendida en 1892.
  fue un destructor de torpederos propulsado por dos hélices botado en 1894 y vendido en 1912.
  fue un crucero ligero botado en 1917 y echado a pique en Normandía en 1944 mientras servía para la armada polaca con el nombre ORP Dragon.
  es un destructor del Tipo 45 puesto en servicio en 2012.

Nombres de buques británicos